Александр Спивак:
 Спивак, Александр Васильевич (род. 1966) — российский педагог, автор учебной и методической литературы по математике.
 Спивак, Александр Иванович (1923—2007) — советский горный инженер, профессор.
 Спивак, Александр Сергеевич (род. 1975) — украинский и российский футболист, тренер.